Andrzej Januszko
 Leonard Januszko
 Maciej Januszko
 Natalia Januszko
 Tadeusz Januszko